Густина, масова густина — маса тіла одиничного об'єму, характеризує кожну речовину. Визначається як відношення маси речовини  до займаного ним об'єму :

 Гранична густина розділення — гравітаційне збагачення корисних копалин.
 Густина відносна — безрозмірна фізична величина, що дорівнює відношенню густини речовини, яка розглядається, до густини іншої речовини.
 Густина гідросуміші — маса одиниці об'єму гідросуміші.
 Густина гірської породи — відношення маси гірської породи до її об'єму.
 Густина дійсна — характеристика речовини, яка кількісно визначається відношенням маси до об'єму у абсолютно щільному стані (без урахування пор, тріщин).
 Густина енергії — енергія речовини або поля віднесена до одиниці об'єму.
 Густина заряду — електричний заряд який припадає на одиницю об'єму.
 Густина імовірності — один із способів завдання ймовірнісної міри на евклідовому просторі .
 Густина пластового газу — відношення маси газу за пластових температури і тиску до його об'єму.
 Густина пластової нафти — маса нафти, вилучена з надр із збереженням пластових умов, в одиниці її об'єму (кг/м3).
 Густина потоку енергії — векторна фізична величина (W), яка характеризується кількістю енергії, що протікає за одиницю часу через одиницю площі.
 Густина потоку частинок — кількість частинок, що проходять через одиничну поверхню в одиницю часу.
 Густина пульпи — збагачення корисних копалин.
 Густина станів — відношення кількості енергетичних станів dN у неперервному енергетичному спектрі, енергія яких лежить в діапазоні між E та E + dE.
 Густина струму — величина заряду, яка протікає через одиничну площу за одиницю часу.
 Густина частинок — кількість частинок в одиничному об'ємі.
 Ефективна густина станів — характеристика енергетичної зони напівпровідника.
 Лінійна густина —
 Оптична густина — термін який використовується в оптиці.
 Спектральна густина — функція f(λ), яка визначається для стаціонарного випадкового процесу.

Інше 
 Густина населення — Густота населення.

Див. також 
 Щільність